Theodor Kraus ist der Name folgender Personen:

* Theodor Kraus (Maler) (1866–1948), deutscher Maler 
 Theodor Kraus (Geograph) (1894–1973), deutscher Geograph und Hochschulrektor 
 Theodor Kraus (Archäologe) (1919–1994), deutscher Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Theodor Krauß (1864–1924), deutscher Homöopath und Alternativmediziner
 Theodor Krause